Iskander (auch Iskandar und Iskender) oder Sikander (auch Sikandar) ist die bereits im Schahname belegte persische Form des griechischen Namens Alexander (eine Lautumstellung zu arabisch al-Iskander) und bezieht sich meist auf Alexander den Großen von Makedonien. Die türkische Form des Namens ist İskender.

Weitere Personen tragen den Namen Iskander, als orientalische Würdenträger auch in Verbindung mit dem Titel Beg, so:
 Iskander Mirza (1899–1969), der letzte britische Generalgouverneur und erste Präsident des unabhängigen Pakistans
 Iskander Kachramonowitsch Machmudow (* 1963), russischer Unternehmer usbekischer Herkunft
 Fasil Iskander (1929–2016), abchasischer Schriftsteller
 Iskandar Muda (1590–1636), Sultan von Aceh, indonesischer Nationalheld
 Mahmud Iskandar Al-Haj (1932–2010), achter König von Malaysia
 Maryana Iskander (* 1975), US-amerikanische Managerin
 Shady Ahdy Iskandar (* 1993), ägyptisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Georges Iskandar (* 1968), libanesischer Geistlicher, Erzbischof von Tyros

Pseudonym 
 Iskander war ein Pseudonym des russischen Schriftstellers Alexander Iwanowitsch Herzen (1812–1870)

Andere oder abgeleitete Verwendungen des Namens 
 Iskander ist die Bezeichnung der russischen Streitkräfte für eine moderne Kurzstrecken-Boden-Boden-Rakete, siehe Iskander (Rakete).
 Iskander ist eine Siedlung in Usbekistan, siehe Iskandar (Usbekistan).

Siehe auch 
 Alexandria (al-Iskandariyya) und Alexandrette (İskenderun)
 Skanderbeg (1405–1468), albanischer Fürst
 Eskandar († 1494), äthiopischer Kaiser
 Aide Iskandar (* 1975), singapurischer Fußballspieler und Rekordnationalspieler
 Alif Iskandar (* 1999), singapurischer Fußballspieler
 Fashah Iskandar (* 1995), singapurischer Fußballspieler
 Mohd Azlan Iskandar (* 1982), malaysischer Squashspieler
 (5615) Iskander, Asteroid
 9K720 Iskander, Raketensystem aus russischer Produktion

Arabischer Personenname
Persischer Personenname